Horbaczewski:
 Sławomir Horbaczewski − polski ekonomista, finansista, menadżer, publicysta gospodarczy.
 Antin Horbaczewski (Antoni Horbaczewski) − ukraiński adwokat, działacz polityczny i parlamentarzysta
 Eugeniusz Horbaczewski − polski pilot wojskowy, as myśliwski II wojny światowej
 Iwan Horbaczewski − ukraiński chemik, biochemik, higienista i epidemiolog, działacz społeczny i polityczny